Анатолий Горохов: Горохов, Анатолий Иванович (1917 — ?) — советский футболист.
 Горохов, Анатолий Сергеевич (род. 1938) — эстрадный певец и поэт-песенник.